Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 1996 года прошли с 21 по 30 июля 1996 года на бейсбольном стадионе «Голден Парк» в Колумбусе, штат Джорджия, США.

Медалисты

Страны

Результаты

Групповой турнир

Матчи за выход в финал

Первый матч 
Играют команды, занявшие 3 и 4 места, победитель выходит в матч за выход в финал, проигравший — 4 место.

Второй матч 
Играют команды, занявшие 1 и 2 места, победитель выходит в финал, проигравший — в матч за выход в финал.

Матч за выход в финал 
Играют победитель первого матча и проигравший во втором. Победитель выходит в финал, проигравший — 3 место.

Финал

Итоговая классификация 
 США
 Китай
 Австралия
 Япония
 Канада
 Тайвань
 Нидерланды
 Пуэрто-Рико

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Олимпийские игры
1996 год в софтболе